I Still Believe pode referir-se a:

Filme 

 I Still Believe (filme), baseado na vida de Jeremy Camp

Músicas 

 "I Still Believe" (canção de Brenda K. Starr)
 "I Still Believe" (canção de Frank Turner)
 "I Still Believe" (canção de Jeremy Camp)
 "I Still Believe", canção da banda de rock estadunidense The Call
 I Still Believe (álbum), de Lyfe Jennings
 "I Still Believe", canção do filme da Disney Cinderella III: A Twist in Time
 "I Still Believe", canção do musical Miss Saigon